Dona – cognome italiano
 Dona – singolo di Kaliopi del 2016
 Dona – appellativo onorifico portoghese e brasiliano

Pagine correlate 
 Donà